Fashion Follies – cortometraggio di animazione del 1921
Fashion Follies – cortometraggio del 1923 diretto da Albert Herman (as Al Herman)
Le armi di Eva (Fashions of 1934 o Fashion Follies) – film del 1934 diretto da William Dieterle